mxn – codice ISO 639-3 della lingua moi (Indonesia)
 MXN – codice valutario ISO 4217 del Peso messicano, valuta del Messico